Mühlbachtal steht für:

 Mühlbachtal (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet bei Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Mühlbachtal (Landschaftsschutzgebiet, Wolfertschwenden), Landschaftsschutzgebiet bei Wolfertschwenden, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Mühlbachtal von Bergen-Enkheim, Naturschutzgebiet in Bergen-Enkheim (Frankfurt), Hessen
 Mühlbachtal (Rumbeck), Naturschutzgebiet bei Rumbeck (Arnsberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlbachtal (Taufers), Tal in Südtirol
 Mühlbachtal (Waldshut), Naturschutzgebiet bei Schachen (Albbruck), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mühlbach
 Mühltal
 Mühltalbach